Скудери:
 Скудери, Гаспаре (1889—1962) — итальянский композитор и музыковед
 Скудери, Роб (род. 1978) — профессиональный американский хоккеист